

Prénom

Pseudonyme 

 Cheryl Cole (1983-), une chanteuse britannique.